AML steht für:
 AML (Luftfahrt), Aircraft Maintenance Licence, eine Erlaubnis für die Freigabe von Arbeiten an Luftfahrzeugen 
 AML (Robotik),  eine interaktive, strukturierte Roboter-Programmiersprache 
 ACPI Machine Language, Pseudocode innerhalb eines ACPI-konformen Betriebssystems
 Academia Mexicana de la Lengua, mexikanische Korrespondenzakademie der Real Academia Española zur Pflege der spanischen Sprache
 Advanced Mobile Location, ein System zur Positionsbestimmung in Notfällen
 Alma Mater Lipsiensis, historische Bezeichnung der heutigen Universität Leipzig
 Akute myeloische Leukämie, eine Erkrankung des blutbildenden Systems
 Animal Microencephalic Lumps, tierethisches Hypotheticum
 Anti-Money Laundering
 Assistance Markup Language, eine Auszeichnungssprache von Microsoft für das Hilfesystem-Seiten
 Aston Martin Lagonda, seit 2018 Unternehmensname von Aston Martin
 Panhard AML, ein französischer Spähpanzer
 Puerto Armuelles Airport (IATA-Code), Flughafen von Puerto Armuelles, Provinz Chiriquí, Panama
 Air Malawi (ICAO-Code), ehemalige nationale Fluggesellschaft von Malawi

aml steht für:
 War (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Indien und Bangladesh

Abkürzung